Landskap (Norvège)
 Provinces historiques de la Suède